Un havre (ou hâvre selon une graphie ancienne) est un « site côtier présentant un abri sûr » pour les bateaux (dictionnaire de l’Académie,  éd.).

On trouve parfois, la graphie hâvre (en particulier dans les cartes postales anciennes), probablement par contraction de Havre de Grâce, ancien nom du Havre, ou par confusion de hâve, terne.

Toponymie

Havre Hamelin, Australie-Occidentale
 Havre Inutile (Useless Inlet), Australie-Occidentale

Havre-Aubert, Québec
 Havre-Boucher, Nouvelle-Écosse
 Havre-Saint-Pierre, Québec

Havre, Montana
 Havre de Grace, Maryland

Le Havre (Seine-Maritime)
 Le havre de Rothéneuf (Ille-et-Vilaine)



Havre (volcan)

Œuvres

Littérature 
 Havres Gris (Mithlond) dans la Terre du Milieu (œuvre de J. R. R. Tolkien)

Cinéma 
 Havre, film français de Juliet Berto sorti en 1986.
 Le Havre, film finlandais de Aki Kaurismaki en compétition officielle au  Festival de Cannes 2011

Télévision 
 République de Havre, série Honor Harrington ;

Jeux vidéo 
 Havre, une planète du secteur Koprulu de l’univers fictif de StarCraft.

Musique 
 Havre de Grâce, album de Radio Radio

Patronymie 

 Gustave van Havre (1817-1892), homme politique belge
 Jean van Havre-Stier

Autres usages
, jeu de stratégie complexe créé par Uwe Rosenberg et édité en français par Ystari Games en 2009.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre